Prva B hrvatska odbojkaška liga predstavlja ligu trećeg stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2021./22.  
U ligi sudjeluje 44 kluba u 4 skupine - "Istok", "Jug", "Sjever" i "Zapad".

Istok 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr  
 natjecanja.hos-cvf.hr, wayback

Jug 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr  
 natjecanja.hos-cvf.hr, wayback

Sjever 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr  
 natjecanja.hos-cvf.hr, wayback

Zapad 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr  
 natjecanja.hos-cvf.hr, wayback

Kvalifikacije za 1. ligu 
Kvalifikacijski turnir za ulazak u 1. ligu. Igrano u Zagrebu u "Domu odbojke -  Bojan Stranić"" 7. i 8. svibnja 2022. 

 Izvori: 
 natjecanja.hos-cvf.hr  
 natjecanja.hos-cvf.hr, wayback  
 hos-web.dataproject.com

Povezani članci 
 Superliga 2021./22. 
 1. HOL 2021./22. 
 2. HOL 2021./22. 
 Kup Snježane Ušić 2021./22.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 
  

 

2021-22